Boom ( für „Wirtschaftsblüte“, „Kranausleger“, „dröhnen“, „wummern“) bezeichnet:
 eine Konjunkturphase, siehe Konjunktur #Hochkonjunktur (Boom)
 Boom (Belgien), eine Gemeinde in Belgien
 den Originaltitel eines britischen Spielfilms aus dem Jahr 1968, siehe Brandung (Film)
 Boom Festival, ein Festival in Portugal
 eine Programmiersprache auf Basis von Datalog
 Boom (Album), ein Album von Mario Pavone (2004)
 Boom (Lied), ein Lied von Snoop Dogg (2011)
 Boom (Patriziergeschlecht), ein Amsterdamer Patriziergeschlecht
 Boom Technology, ein US-amerikanisches Start-up-Unternehmen, welches ein Überschall-Passagierflugzeug plant
 Boom Trikes, ein Fahrzeughersteller
 Boom XB-1, ein in Entwicklung befindliches Überschallflugzeug der Firma Boom Technology
 Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen, Titel der 4. Sächsischen Landesausstellung

Boom ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Boom (1575–1642), Amsterdamer Regent des Goldenen Zeitalters
 Albertus Boom (* 1938), niederländischer Radrennfahrer
 Annabelle Boom (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Bart Boom (* 1972), niederländischer Radrennfahrer
 Benny Boom (* 1971), US-amerikanischer Videoregisseur
 Bjørn Boom (* 1975), niederländischer Wasserballspieler
 Boudewijn Karel Boom (1903–1980), niederländischer Botaniker
 Charles Boom (1858–1939), belgischer Genremaler, Zeichner und Aquarellist sowie Kunstpädagoge
 Claire van der Boom (* 1983), australische Schauspielerin
 Cornelis Abrahamsz. Boom (1601–1651), Amsterdamer Regent des Goldenen Zeitalters
 Corrie ten Boom (1892–1983), niederländische „Gerechte unter den Völkern“
 Dagmar Boom (* 2000), niederländische Volleyballspielerin
 Dirk van den Boom (* 1966), deutscher Politologe, Science-Fiction-Schriftsteller und Übersetzer
 Irma Boom (* 1960), niederländische Typografin
Hans Boom (* 1958), niederländischer Radrennfahrer
 Jan van Boom (1807–1872), niederländischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Jeroen van der Boom (* 1972), niederländischer Showmaster
 Lars Boom (* 1985), niederländischer Radrennfahrer
 Peter Boom (1936–2011), italienischer Sänger und Schauspieler
 Pierre Boom (* 1957), deutscher Journalist und Autor
 Ulrich Boom (* 1947), Weihbischof in Würzburg

Siehe auch:

 Boom Island
 Boom Basin
 Boom Lake
 Boom Boom Boom
 Bohm
 Bum
 Bumm